Morio ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Antoine Morio (1771–1811), französischer General, westphälischer Kriegsminister
 Peter Morio (1887–1960), deutscher Agronom und Rebenzüchter
 Walter Morio (1920–2008), deutscher Jurist und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Morio-Muskat, eine Rebsorte